De Esch (Rotterdam), wijk van Rotterdam
De Esch (Vaals), bouwwerk nabij Vaals